Degelbach ist ein Gewässername:

 Degelbach (Nollenbach), rechter Zufluss des Nollenbachs bei Wackershofen, Gemeinde Sauldorf, Landkreis Sigmaringen, Baden-Württemberg (zur Ablach (Donau))
 Degelbach (Röthenbach) oder Deglbach, linker Zufluss des Röthenbachs unterhalb des Rablmühlweihers nach Röthenbach, Gemeinde Kohlberg, Landkreis Neustadt an der Waldnaab, Bayern (zur Haidenaab)

Siehe auch:

 Degenbach